Aleksandar II., papa
 Aleksandar II., ruski car
 Aleksandar II. od Imeretije